

Toponyme 
Saviano, commune italienne de la province de Naples.

Patronyme 
Nick Saviano (1956-), ancien joueur de tennis américain.
Josh Saviano (1976-), acteur et avocat américain.
Roberto Saviano (1979-), journaliste et écrivain italien.
Homonymie de patronyme italien